Хомуты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хомуты — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Хомуты — хутор в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Хомуты — деревня в Орловском районе Орловской области.

См. также 
 Хомут